Gottová ist der Familienname der folgenden Personen:

 Charlotte Ella Gottová (* 2006), tschechische Schauspielerin und Sängerin
 Ivana Gottová (* 1976), tschechische Moderatorin